Bundesvertretung bezeichnet in Österreich

 die Bundesvertretung der Studierenden, das parlamentarische Organ der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
 eine der analog zu den ministeriellen Ressorts bestehenden Teilvertretungen der Gewerkschaft öffentlicher Dienst